Gefährliche Liebschaften steht für:
 Gefährliche Liebschaften, Briefroman von Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1782)
 Gefährliche Liebschaften (1959), italienisch-französischer Film von Roger Vadim
 Gefährliche Liebschaften (1988), britisch-US-amerikanischer Film von Stephen Frears
 Gefährliche Liebschaften (2003), zweiteiliger französischer Fernsehfilm von Josée Dayan
 Gefährliche Liebschaften (Musical, 2014), Musical von Gleb Matveychuk, Valery Yaremenko und Karen Kavaleryan (2014)
 Gefährliche Liebschaften (Musical, 2015), Musical von Marc Schubring und Wolfgang Adenberg (2015)

Siehe auch:
 Les Liaisons Dangereuses
 Valmont (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Miloš Forman (1989), basiert ebenfalls auf dem Roman von de Laclos